Der Nettelstedter Bergsee, auch Bergsee Nettelstedt, im Volksmund bisweilen auch Ölbergsee (auf topographischen Karten des Maßstabes 1:500 auch „Teich am lehmigen Brinke“) ist ein kleiner See im Wiehengebirge auf der Nordabdachung des Nettelstedter Berges unweit der Passstraße zwischen der namensgebenden Ortschaft Nettelstedt im Norden und der Ortschaft Schnathorst im Süden. Er ist 150 m lang und bis zu 75 m breit bei einem Umfang von etwa 325 m. Der See hat eine Fläche von rund 0,5 ha. Er ist also ein wenig kleiner als der benachbarte und auch bekanntere Oberlübber Bergsee und ist mit 170 m ü NN auch ein wenig weniger hoch gelegen.
Das Stillgewässer liegt rund 350 Meter nördlich des Hauptkammes des Wiehengebirges und damit auf dem Gebiet der Ortschaft Nettelstedt der Stadt Lübbecke im ostwestfälischen Kreis Minden-Lübbecke. Der See und das umgebende Gelände befinden sich in Privatbesitz, wobei die Seefläche keine eigene Katasterfläche darstellt, sondern diese mehrere Gebietsstreifen umfassen, die durch Wald und „durch den See“ verlaufen.

Der See liegt in einem aufgelassenen Steinbruch, dessen tiefste Stelle sich nach Ende des Abbaus mit Grundwasser und einfallendem Oberflächenwasser füllte. Er hat damit eine nahezu identische Historie wie der Oberlübber Bergsee, ist allerdings nicht so tief.
Das Nordufer des Gewässers bildet eine rund 20 Meter hohe Felswand, die sich unmittelbar erhebt. Das Südufer und das anschließende Gelände ist relativ flach.

Im Jahre 1999 wurden im Steinbruch, bzw. im Abraum dessen, der den See umgibt, drei Fossilien von einst in das Meer eingeschwemmten toten Camarasauriern, seinerzeits der bedeutendste Fund dieser Art in Deutschland.

Auch der Nettelstedter Bergsee stand, wie der Oberlübber Bergsee, im Zusammenhang mit einem mysteriösen Todesfall: Im April 2014 war ein Lübbecker Bürger zu einer Radtour durchs Wiehengebirge aufgebrochen, aber nicht zurückgekehrt. Man fand sein Fahrrad im Steinbruch Nettelstedt, und nach einer groß angelegten Suchaktion seine Leiche schließlich auf einem Hochsitz.

Siehe auch 
 Grüner See

Weblinks 
 Drohnenflugaufnahme vom See auf Youtube

Einzelnachweise 

Geographie (Lübbecke)
Gewässer im Kreis Minden-Lübbecke
See in Nordrhein-Westfalen
See in Europa
Wiehengebirge